Allsvenskan 1945/1946 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1945/1946
Allsvenskan i handboll för herrar 1945/1946